Ме́мфис Сли́м (, при рождении Джон Лен Четмен, ; 3 сентября 1915, Мемфис, штат Теннесси — 24 февраля 1988, Париж) — американский блюзовый пианист, певец и автор песен. За свою жизнь сделал порядка 500 записей.

Биография 
Джон самостоятельно обучался игре на пианино, привлекали его тогда разные стили — блюз, буги, свинг.

В 1930-е годы начал выступать и записываться. В то де время он получил прозвище — Slim за долговязость, и эта кличка навсегда приклеилась к нему.

В 1939 году Мемфис Слим переехал в Чикаго. Там его заметил популярный в то время блюзовый музыкант Биг Билл Брунзи, и вскоре они уже выступали в одном клубе.

В 1940 и 1941 годах он записал две песни на «Bluebird Records»: «Beer Drinking Woman» и «Grinder Man Blues», которые стали обязательной частью его репертуара на долгие годы. Помимо собственных выступлений, Слим работал и музыкантом на лейбле «Bluebird», и ему довелось записываться с Сагнни Бой Уильямсоном, Уошбоурд Сэмом, и Джазом Гиллумом.

После Второй мировой войны Мемфис Слим много поработал в различных бэндах, тогда входили в популярность группы, состоящие из саксофона, баса, ударных и фортепиано. В конце 1950-х годов и в 1960-х годы он сделал множество записей на «Folkways Records».

Позднее Мемфис Слим и вовсе перебрался в Париж (Paris, France), где прожил всю свою дальнейшую жизнь, пользуясь заслуженной славой блюзового короля, много выступая и записываясь.

За два года до смерти Мемфис Слим становится Командором Ордена искусств министерства культуры Франции.

Скончался 24 февраля 1988 года в Париже в возрасте 72 лет. Похоронен на кладбище Galilee Memorial Gardens в Мемфисе.

В 1989 году посмертно включён в Зал славы блюза.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Music Match Memphis Slim
 
 дискография на сайте Folkways Records
 Memphis Slim obituary from the New York Times

Пианисты США
Блюзовые музыканты
Исполнители King Records (США)
Исполнители Chess Records
Исполнители Vee-Jay Records